Königstraße 43 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Königstraße 43 in Bad Freienwalde, siehe Königstraße (Bad Freienwalde) #Die Häuser
 Haus Königstraße 43 in Bad Laasphe
 St. Michael (Berlin-Wannsee) in Berlin-Wannsee
 Königstraße 43 in Berlin-Zehlendorf, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Zehlendorf
 Königstraße 43 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Südstadt (A–K)
 Königstraße 43 in Brühl (Rheinland), siehe Liste der Baudenkmäler in Brühl (Rheinland)
 Königstraße 43 in Dillingen an der Donau, siehe Liste der Baudenkmäler in Dillingen an der Donau
 Königstraße 43 in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altona-Altstadt
 Königstraße 43 (Lübeck)
 Königstraße 43 in Telgte, siehe Jüdische Gemeinde Telgte
 Königstraße 43 in Wetter (Ruhr), siehe Liste der Baudenkmäler in Wetter (Ruhr)